Ervedal peut désigner :
au Portugal :
Ervedal, paroisse civile de la municipalité d'Aviz, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo ;
Ervedal, paroisse civile de la municipalité d'Oliveira do Hospital, située dans le district de Coimbra et la région Centre.